Nkounkou ist der Nachname der folgenden Personen:
 Messie Nkounkou (* 1986), kongolesischer Fußballschiedsrichter
 Théophile Nkounkou, kongolesischer Leichtathlet